Nationalliga A 2020-2021, var den 63:e upplagan av Nationalliga A, den högsta serien i volleyboll för damer i Schweiz. Tävlingen utspelade sig mellan 3 oktober 2020 och 15 april 2021. I turneringen deltog 10 lag och NUC Volleyball vann för andra gången i rad och totalt. Tiata Scambray (USA) utsågs till bästa spelare och Ivonne Montaño (Colombia) var bästa poängvinnare

Regelverk

Format 
Tävlingen bestod av tio lag som började med seriespel där alla mötte alla både hemma och borta, vilket innebar att varje lag spelade 18 matcher. Efter seriespelet gällde:
 De första åtta laget gick vidare till slutspel, där kvartsfinalerna och match om tredjepris spelades i bäst av tre matchen medan semifinalerna och finalen spelades i bäst av fem matcher.
 Lagen som förlorade kvartsfinalerna spelade ett cupspel om platserna 5-8.
 De två sista lagen i serien spelade ett inbördes möte i bäst av tre matcher. Det vinnande laget får stanna kvar i serien medan det förlorande laget möter vinnaren av  Nationalliga B i en Challenge Match i bäst av fem matcher.

Då Swiss Volley ställde in allt spel i Nationalliga B (och övriga serier längre ner i seriesystemet) p.g.a. COVID-19-pandemin medförde det att inget lag degraderades (då inget lag kunde gå upp). På grund av pandemin sköts även flera matcher under grundsäsongen upp.

Metod för att bestämma tabellplacering 
Placeringen i serien och nedflyttningsspelet bestämdes utifrån:
 Poäng
 Antal vunna matcher
 Förhållandet mellan vunna/förlorade set
 Förhållandet mellan vunna/förlorade spelpoäng 

Om slutresultatet var 3-0 eller 3-1, tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2, tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget.

Deltagande lag 
Tio lag deltog i Nationalliga A 2020-2021.

Turneringen

Regular season

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Vidare till slutspel.
      Vidare till nedflyttningsmatch.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Match om tredjepris

Spel om plats 5-8

Matcher om plats 5-8

Match om 5:e plats

Match om 7:e plats

Nedflyttningsmatch

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Externa länkar 

Sportåret 2020
Sportåret 2021
 2020-2021
Volleybollsäsongen 2020/2021